Будівля капітолію — прийнята у окремих країнах назва споруди для повсякденної роботи законодавчих та деяких інших (судових, муніципальних) органів влади. Назва походить від капітолійського храму у стародавньому Римі, де інколи проводилися засідання сенату Римської республіки.

Примітки

Див. також 
 Капітолій
 Тулузький капітолій
 Будівля парламенту

Посилання 
 Капітолій  // 
 Temples of Democracy: The State Capitols of the U.S.A., by Henry-Russell Hitchcock and William Seale. New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1976. pp. x, 333. Illustrations and index. 
 Rosemarie Elizabeth Willett. Griffin's Capitol: Its Place in the Design of Canberra and the Connection with the Ideas of Louis Sullivan. — A Thesis submitted in fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Built Environment by Research. — The University of New South Wales, March 2009. 

Громадські споруди
Будівлі парламентів